Oak Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Oak Township (Iowa)
 Oak Township (Kansas)
 Oak Township (Minnesota)
 Oak Township (Oklahoma)

Siehe auch:
 Oak Creek Township
 Oak Grove Township
 Oak Hill Township
 Oak Park Township
 Oak Valley Township